Riedl steht für:
 Riedl (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Riedl, im Oberdeutschen Höhenrücken, siehe Riedel

Riedl ist der Name folgender Orte:
 Riedl (Arnbruck), Ortsteil der Gemeinde Arnbruck, Landkreis Regen, Bayern
 Riedl (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Riedl (Gmund am Tegernsee), Ortsteil der Gemeinde Gmund am Tegernsee, Landkreis Miesbach, Bayern
 Riedl (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern
 Riedl (Untergriesbach), Ortsteil des Marktes Untergriesbach, Landkreis Passau, Bayern
 Riedl (Gemeinde Kirchschlag), Ortschaft und Katastralgemeinde der Gemeinde Kirchschlag bei Linz, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Riedl (Gemeinde Regau), Ortschaft von Regau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Riedl (Gemeinde Tiefgraben), Ortsteil von Tiefgraben, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Riedl, Teil von Hallein, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Riedl (Gemeinde Leogang), Weiler in der Ortschaft Sonnberg, Gemeinde Leogang, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Adneter Riedl, Ortschaft von Adnet und Bad Vigaun, Bezirk Hallein, Land Salzburg

Siehe auch:
 Riedel (Begriffsklärung)
 Rydl